Tambellini ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Tambellini (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Aldo Tambellini (1930–2020), italienisch-amerikanischer Multimedia-Künstler, Maler, Bildhauer und Poet
 Adolph Tambellini (* 1936), kanadischer Eishockeyspieler 
 Steve Tambellini (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler
 Jeff Tambellini (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler